
Molekulska formula -{C25H37NO4}- se može odnositi na:
 Bimatoprost
 Piericidin A
 Salmeterol